Over the Garden Wall é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1910 em curta-metragem. O filme foi produzido e distribuído por Vitagraph Studios.

Elenco 
Maurice Costello
Florence Turner
Mabel Normand
Willis Marks
Kenneth Casey
Adele DeGarde

Filmes dos Estados Unidos de 1910
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa